Симон Биннендейк (, 1821 — 1883) — нидерландский ботаник и садовник.

Биография 
Симон Биннендейк родился в Лейдене в 1821 году.

Он получил специальную подготовку как садовник в Hort. Lugd. Batavum. В 1850—1869 годах Биннендейк был помощником куратора в Богорском ботаническом саду, а затем стал куратором упомянутого сада. Он опубликовал несколько работ в соавторстве с Йоханнесом Элиасом Тейсманном. Биннендейк внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Симон Биннендейк умер в Богоре в 1883 году.

Научная деятельность 
Симон Биннендейк специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Teysmann, JE; S Binnendijk. 1855. Catalogus Plantarum quae in horto botanico Bogoriensi coluntur.
 Teysmann, JE; S Binnendijk. 1866. Catalogus plantarum quae in Horto Botanico Bogoriensi coluntur: Catalogus van 's Lands plantentuin te Buitenzorg. Ed. Ter Lands-drukkerij. 398 pp.

Почести 
Вид Garcinia binnendijkii Pierre был назван в его честь.

Примечания

Литература 
 Quattrocchi, Umberto (2000). CRC Diccionario de Nombres de Plantas: nombres comunes, científicos, epónimos, sinónimos, y etimología. CRC Press. pp. 2497. ISBN 0849326737.

Ссылки 
 Nationaal Herbarium Nederland: Simon Binnendijk

Ботаники по алфавиту
Ботаники Нидерландов